1915 — одна́ ты́сяча девятьсо́т пятна́дцать — может означать:

 1915 — натуральное число между 1914 и 1916.
 1915 год — невисокосный год григорианского календаря.

В астрономии 
 NGC 1915 —

В литературе 
 1915 год в литературе

В искусстве 
 1915 год в кино
 1915 год в театре

В музыке 
 1915 год в музыке

В науке 
 1915 год в науке